Гомулка () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Гомулка, Владислав (1905—1982) — польский партийный и государственный деятель, генеральный секретарь ЦК Польской рабочей партии в 1943—1948.
 Гомулка, Миколай (ок. 1535—1609) — польский композитор.
 Гомулка, Тарас (род. 2001) — австралийский футболист.

См. также 
 Гомолка